Juventude Socialista
JavaScript
JScript

Desambiguações de siglas